Абасоло () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Abasolo дано в честь Хосе Мариано Абасоло — героя войны за независимость от Испании.

Площадь муниципалитета равна 615 км², что составляет 2,01 % от общей площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере с Ромитой, на востоке с Ирапуато и Валье-де-Сантьяго, на юге с Уанимаро, и на западе с Пенхамо и Куэрамаро.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1870 году, в его состав входят 302 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 38,1 %, промышленность и строительство — 27,9 %, сфера обслуживания и туризма — 31,9 %, прочее — 2,1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98 %;
 водоснабжение: 95,6 %;
 водоотведение: 82 %.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато